Armando Fernández Alatorre (1955) – pallanuotista messicano naturalizzato tedesco
Armando Fernández (1945) – fumettista argentino